Este é um anexo dos departamentos do Peru por população. O Peru é um país sul-americano limitado ao norte pelo Equador e pela Colômbia, a leste pelo Brasil e pela Bolívia e ao sul pelo Chile. Sua capital é Lima. 

Populacao
Populacao